Goleszów est le nom :
 de la gmina de Goleszów, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Goleszów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Goleszów, dans la voïvodie des Basses-Carpates